Спры́ня — топоним:

 Спрыня — село в Самборском районе Львовской области Украины
 Спрыня — река в Самборском районе Львовской области Украины